Имитос — греческий топоним. Может означать:

 Имитос — гора в Аттике.
 Имитос (Аттика) — город, пригород Афин.